Dylewcy herbu Kościesza – polski ród szlachecki
 Dylewcy herbu Oksza – polski ród szlachecki